Бекер може да се отнася за:
 Бенямин Бекер (р. 1981), германски тенисист
 Борис Бекер (р. 1967), германски тенисист
 Густаво Адолфо Бекер (1836-1870), испански писател
 Джейсън Бекер (р. 1969), американски музикант
 Жак Бекер (1906-1960), френски режисьор
 Фриц Бекер (1892-1967), германски офицер

Вижте също 
 Бейкър